Mira, Miră sau MIRA se poate referi la:

Nume de persoane
 Nicolae de Mira (280 – 345), episcop din Myra (secolul IV)
 Mira Nair, regizoare de film indiană stabilită la New York
 Mira Awad, cântăreață și actriță israeliană
 Mira, cântăreață română

Localități
 Mira Estrela, oraș în São Paulo, Brazilia
 Mira, Italia, comună din provincia Veneția
 Mira, Spania, oraș din Spania, situat în provincia Cuenca din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha
 Mira, Portugalia

Opere
 Mira, dramă scrisă de poetul Mihai Eminescu în 1867

Altele
 MIRA, abreviere pentru Ministerul Internelor și Reformei Administrative
 Mira Telecom, companie din România
 Mira, stea gigantă roșie din constelația Balena
 Miră de reglaj, imagine standardizată transmisă pentru a servi la reglarea imaginii televizoarelor
 Miră hidrometrică, riglă gradată folosită în hidrometrie
 Miră topografică, riglă gradată folosită în topografie
 Mira, bulevard din municipiul Chișinău

Legături externe